Škoda 125 může znamenat dva různé typy automobilů:

 L&K/Škoda 125 – řada osobních a nákladních automobilů z let 1925 – 1928
 Škoda 125 L – osobní automobil z let 1988 – 1990